Сабурка:
 Сабурка — кордон (населённый пункт) в Костромском районе Костромской области.
 Сабурка — Харьковская областная клиническая психиатрическая больница № 3, «Сабурова дача».